Přepychy può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Přepychy, comune del distretto di Pardubice, nella regione di Pardubice
Přepychy, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové